Con el nombre de Cabo Raso se denomina a:
 
 Cabo Raso, un pueblo de la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina;  
 Cabo Raso, una punta de la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina;
 Cabo Raso, un faro de la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina.
 Cabo Raso (Portugal), parte de la costa oeste marítima portuguesa